Военный музей — музей, целиком посвящённый вооружённым силам, военной технике и истории. Однако не всякий музей данной тематики носит такое название.
 Музей войны (Афины) — Греция.
 Военный музей (Белград) — военно-исторический музей в центре столицы Сербии, на Калемегдане.
 Военный музей (Валенсия) — Испания.
 Военный музей (Килкис) — музей в греческом городе Килкис, Центральная Македония.
 Военный музей Латвии — в городе Рига.
 Пороховая башня (Рига) — исторической здание, в котором располагается Военный музей Латвии.
 Имперский военный музей — Лондон.
 Канадский военный музей — Оттава.
 Военный музей Салоник — Греция.
 Стамбульский военный музей
 Стамбульский военно-морской музей
 Музей авиации (Стамбул)

См. также 
 Военно-исторический музей
 :Категория:Военно-исторические музеи